Heßberg steht für:

 Heßberg (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Heßberg (Veilsdorf), Ortsteil von Veilsdorf, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Berge:
 Heßberg (Wüstenrot), 505,6 m, Berg in den Löwensteiner Bergen bei Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Heßberg (Oberheßbach), 488 m, auf der Frankenhöhe bei Oberheßbach, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heßberg (Einöd), 334 m, im Heldburger Land bei Einöd, Stadt Bad Colberg-Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Heßberg oder Hessberg ist der Familienname folgender Personen:
 Georg von Heßberg (1777–1852), Generalleutnant und Kriegsminister im Kurfürstentum Hessen
 Karl Christoph Wilhelm von Hessberg (1775–1813), königlich westphälischer Brigadegeneral

 Ludwig von Heßberg (auch Louis von Heßberg; 1788–1872), deutscher Offizier
 Richard Hessberg (1879–1960), deutscher Augenarzt
 Wilhelm Heßberg, deutscher Funktionär der Deutschen Glaubensbewegung (DG)

Siehe auch:
 Hesberg
 Hessberg (Schlesien)
 Hessenberg
 Heßberger